Erwin Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Erwin Lake (Michigan), im Oakland County
 Erwin Lake (Minnesota), im Douglas County
 Erwin Lake (Wisconsin), im Vilas County